Northern Ireland Open 2020 – czwarty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2020/2021. Rozegrany został w dniach 16-22 listopada 2020 roku w Marshall Arena w Milton Keynes (Anglia).

Nagrody 
Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 7 500 £
Runda 3: 4 000 £
Runda 2: 3 000 £

Najwyższy break turnieju: 5 000 £

Łączna pula nagród: 405 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 147, 128, 127, 115, 112, 109, 105, 103, 101  Judd Trump
 144, 130  John Higgins
 142  Anthony McGill
 141  Ashley Carty
 137, 125, 103  Yan Bingtao
 135, 135, 127, 112  Kurt Maflin
 135  Kyren Wilson
 134, 130, 118, 101  Ben Woollaston
 134, 109, 109, 100  Zhao Xintong
 133  Chang Bingyu
 133  Luca Brecel
 133  Mark Williams
 130, 125, 111  Mark Allen
 130, 125, 106, 103, 102, 100  Ronnie O’Sullivan
 127, 116  Patrick Wallace

 122  Lee Walker
 121, 107, 100  Ding Junhui
 121, 106  Liang Wenbo
 117, 101  Martin Gould
 114  Lu Ning
 113, 107  Ryan Day
 109  Andy Hicks
 108, 103, 101, 100  Allister Carter
 104  Barry Hawkins
 104  David Grace
 104  Robert Milkins
 103  Stephen Maguire
 102  Alex Borg
 102  Liam Highfield
 101, 101  Ken Doherty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Northern Ireland Open 2020 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

Northern Ireland Open
2020 w Wielkiej Brytanii
2020 w snookerze
Sport w Milton Keynes